Камерун се први пут појавио на Олимпијским играма 1964. године и од тада је Камерун слао своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Камерун је слао своје представнике само једанпут 2002. године, али није освојио ниједну олимпијску медаљу. Представници Камеруна закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили укупно 5 олимпијских медаља а од тога чак 3 златне.

Национални олимпијски комитет Камеруна (-{Comité Olympique Gabonais}-) је основан 1963. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2008.

Разлика у горње две табеле од 33 учесника (23 мушкараца и 10 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Укупно медаље на ОИ 
После ЗОИ 2010.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Antoinette Guedia, 12 година и 300 дана Пекинг 2008. пливање
 Најстарији учесник: Myriam Mani, 35 година и 90 дана Пекинг 2008. атлетика
 Највише медаља: Франсоаз Мбанго Етон, атлетика, 2 златне 2004. и 2008.
 Прва медаља: Joseph Bessala, бокс 1964.
 Прво злато:Фудбалска репрезентација Камеруна, 2000. 
 Најбољи пласман на ЛОИ: 39. 1968. 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Статискика на sports-reference.com

Камерун на олимпијским играма